

{FRA} 
 Дізі — село в Грузії

{FRA} 
 Дізі — муніципалітет у департаменті Марна
 Дізі-ле-Гро — муніципалітет у департаменті Ена

Дізі — громада в кантоні Во